Aarón Padilla (1942−2020) − meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Aarón Padilla (ur. 1977) − meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika